Bertrand Sourrieu (1853-1921) : vice-amiral français ;
 Guillaume-Marie-Romain Sourrieu (1825-1899) : cardinal français.

Homonymie de patronyme